

Patronyme

A 
 Aaron Miller (1971-), joueur de hockey sur glace américain ;
 A. D. Miller (1974-), écrivain et journaliste britannique, auteur de roman policier ;
  ; 
  ;
 Alana Miller (1980-), joueuse de squash canadienne ;
 Albert Miller (1912 ou 1913-1977), dit Alan Mills, chanteur de folklore (baryton) canadien montréalais ;
  ;
 Alexeï Miller (1962-), homme d'affaires russe ;
 Alfred Jacob Miller (1810-1874), peintre américain ;
 Alice Miller (1923-2010), psychanalyste suisse ;
 Alice Duer Miller (1874-1942), poétesse, romancière et scénariste américaine ;
 Alison Miller, mathématicienne américaine ;
 Allison Miller (1985-), actrice américano-italienne ;
 Alton Miller (19?-), compositeur, DJ, producteur américain de house et pionnier de la house de Détroit ;
 An Miller (1974-), actrice belge ;
 Andre Miller (1976-), joueur de basket-ball américain ;
 Andrea Miller (1982-), athlète néo-zélandaise ;
  ;
 Anita Miller (1951-), joueuse de hockey sur gazon américaine ;
 Ann Miller (1923-2004), actrice, chanteuse et danseuse américaine ;
  ;
 Anthony Miller (1971-), joueur de basket-ball américain ;
 Arthur Miller (1915-2005), auteur dramatique américain ;
 Arthur C. Miller (1895-1970), directeur de la photographie américain ;
 Asa Miller (2000-), skieur américano-philippin ;
  ;
 Aubree Miller (1979-), actrice américaine ;

B 
 Barry Miller (1958-), acteur américain ;
 Bea Miller (1999-), autrice-compositrice-interprète et actrice américaine ;
 Ben Miller (1966-), humoriste, acteur et réalisateur britannique ;
 Benjamin M. Miller (1864-1944), homme politique démocrate américain ;
 Bennett Miller (1966-), réalisateur américain ;
  (1812-1886), helléniste français ;
  (1922-1992), chanteur et bassiste de jazz et de blues canadien d’origine américaine ;
 Billy Miller (1979-), acteur américain ;
 Bob Miller (1945-), homme politique américain ;
 Bode Miller (1977-), skieur alpin américain ;
  ;
 Brooke Miller (1976-), coureuse cycliste américaine ;
 Butch Miller (1944-), catcheur néo-zélandais ;

C 
 Candice Miller (1954-), femme politique américaine ;
 Carey D. Miller (1895-1985), scientifique américaine spécialisée dans l'alimentation ;
 Carl Miller (1893-1979), acteur américain ;
 Carol Miller (1950-), femme politique américaine ;
 Caroline Pafford Miller (1903-1992), femme de lettres américaine ;
 Chanel Miller (1992-), muraliste américaine ;
  ;
  ;
  ;
 Chet Miller (1902-1953), pilote automobile américain ;
  ;
 Christa Miller (1964-), actrice américaine ;
 Chubbie Miller, aviatrice australienne ;
 Claude Miller (1942-2012), réalisateur français ;
 Coby Miller (1976-), athlète américain ;
 Coco Miller (1978-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Colin Miller (1964-), joueur de soccer international canadien
 Colin Miller (1992-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Colleen Miller (1932-), actrice américaine ;
 Corky Miller (1976-), joueur américain de baseball ;

D 
 Daniel Miller (1951-), musicien et producteur de musique anglais ;
  ;
 Darius Miller (1990-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
  (1866-1941), physicien américain ;
 Dennis Miller (1963-), humoriste, acteur, animateur et commentateur politique américain ;
 Derek B. Miller (1970-), auteur américain de roman policier ;
 Diana Miller (1902-1927), actrice américaine du muet ;
 Dick Miller (1928-2019), acteur américain ;
 Dominic Miller (1960-), guitariste argentin ;
 Donald Miller (né en 1944), historien américain ;
 Doreen Miller, (1933-2014), femme politique britannique ;
 Doris Miller (1919-1943), cuisinier de la marine américaine et héros de Pearl Harbor ;
 Drew Miller (1984-), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;

E 
 Earl K. Miller (1962-), chercheur en systèmes et neurosciences cognitives ;
 Elizabeth "Lee" Miller (1907-1977), photographe américaine ;
Emma Miller (1839-1917), suffragette australienne ;
 Emmett Miller (1900-1962), musicien américain ;
  ;
 Ernest Miller (1885-1957), directeur de la photographie américain ;
 Eve Miller (1923-1973), actrice américaine ;
 Evguéniï Miller (1867-1937), général russe blanc, dirigeant de l'opposition russe ;
 Ezra Miller (1992-), acteur américain ;

F 
 Ferdinand Miller (1813-1887), industriel et homme politique bavarois ;
  ;
  ;
 Freddie Miller (1911-1962), boxeur américain ;
 Freeman Devold Miller (1909-2000), astronome américain ;

G 
 Gail Miller (1976-), joueuse de water-polo australienne ;
 Garry Fabian Miller (1957-), photographe britannique ;
  ;
  ;
  ;
 Gérard Miller (1948-), psychanalyste et chroniqueur français ;
 Gerrit Smith Miller, Jr (1869-1956), zoologiste américain ;
 Gina Miller (1965-), femme d'affaires britannique ;
 Glenn Miller (1904-1944), musicien et chef d'orchestre de jazz américain ;
 Grażyna Miller (1957-2009), écrivaine (poétesse) polono-italienne ;

H 
 Harriet Mann Miller (1831-1918), ornithologue américaine connue sous le nom de plume d'Olive Thorne Miller
 Harold Arminius Miller (1875-1943), ingénieur et motoriste américain ;
 Harvey Miller (1935-1999), acteur, réalisateur, scénariste et producteur de télévision américain ;
 Heath Miller (1982-), joueur américain de football américain ;
  (1859-1926), acteur américain ;
 Henry Miller (1891-1980), écrivain (romancier) américain ;
 Henry Miller (1913-1976), médecin et neurologue universitaire britannique ;
 Hugh Miller (1802-1856), littérateur et géologue écossais ;

I 
 Ievgueni Miller (1867-1939), lieutenant général dans l'armée russe ;
 Inger Miller (1972-), athlète américaine ;
 Ishmael Miller (1987-), footballeur anglais ;

J 
 
 Jacob Miller (1954-1980), chanteur de reggae jamaïcain ;
 Jacques Miller (1931-), scientifique australien ;
 Jacques-Alain Miller (1944-), psychanalyste et essayiste français ;
  ;
  ;
 Jan Miller (1957-), joueuse de squash australienne ;
 Jax Miller (19?-), autrice américaine de romans noirs ;
 Jay Miller (1960-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Jeff Miller (1959-), homme politique américain ;
 Jeff Miller (1962-), joueur australien de rugby à XV ;
 Jennifer Miller (1961-), artiste de cirque et universitaire américaine ;
 Jeremie Miller (1975-), ingénieur informaticien américain ;
 Jeremy Miller (1976-), acteur américain ;
 
 Jerzy Miller (1952-), homme politique polonais ;
  ;
 Joaquin Miller (1837-1913), poète et essayiste américain ;
 Jody Miller (1941-2022), chanteuse américaine ;
  (1750-1814), poète et romancier allemand ;
  ;
 Jon Miller (1951-), commentateur sportif américain ;
  ;
 Jonny Lee Miller (1972-), acteur et scénariste britannique ;
 Josef Miller (1883-), homme politique allemand ;
 Josef Miller (1947-), homme politique allemand ;
 Josh Miller (1978-), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Joshua John Miller (1974-), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
  ;
 Julie Miller (1956-), autrice-compositrice-interprète de musique country américaine ;
 Junior Miller (1957-), joueur américain de football américain ;
  ;

K 
 Kate Miller-Heidke (1981-), autrice-compositrice-interprète australienne ;
 Keith Harvey Miller (1925-2019), homme politique républicain américain ;
 Keith Miller (1919-2004), joueur de cricket australien ;
  ;
 Kenneth Hayes Miller (1876-1952), peintre américain ;
 Kenny Miller (1979-), footballeur international écossais ;
 Kevan Miller (1987-), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Kevin Miller (1965-), ancien joueur américain de hockey sur glace ;
 Kip Miller (1969-), ancien joueur américain de hockey sur glace ;
 Kirsten Miller (1973-), autrice américaine de livres pour enfants ;
 Kolton Miller (1995-), joueur américain de football américain ;
 Kristen Miller (1976-), actrice américaine ;

L 
 Lamar Miller (1991-), joueur américain de football américain ;
 Lara Jill Miller (1967-), actrice américaine ;
 Larrissa Miller (1992-), gymnaste artistique australienne ;
  ;
 Lauren Miller (1982-), cinéaste américaine ;
 Leah Miller (1981-), vidéo-jockey canadienne ;
 Lee Miller (1907-1977), photographe et modèle photo américaine ;
 Lee Miller (1983-), footballeur international écossais ;
 Lennox Miller (1946-2004), athlète jamaïcain ;
 Leslie Miller (1911–1959), footballeur anglais ;
 Leszek Miller (1946-), homme politique polonais ;
 Levi Miller (2002-), acteur australien ;
 Lewis Miller (1829-1899), philanthrope américain ;
 Liam Miller (1981-2018), footballeur international irlandais ;
  ;
 Lloyd Miller (1938-), jazzman américain ;
 Logan Miller (1992-), acteur américain ;
 Logan Miller, scénariste et réalisateur américain ;
  (1820-1897), entomologiste autrichien ;

M 
 Mac Miller (1992-2018), rappeur américain ;
 Madeline Miller (1978-), romancière américaine ;
 Marcus Miller (1959-), bassiste et compositeur de jazz fusion ;
 Mărgărita Miller-Verghy (1865-1953), femme  de lettres et enseignante roumaine ;
 Maria Miller (1964-), cadre d'entreprise et femme politique britannique ;
 Mariannette Miller-Meeks (1955-), femme politique américaine ;
 Marie-Chantal Miller (1968-), membre de la famille royale grecque ;
 Marie-Paule Miller (1968-), athlète malentendante française ;
 Marilyn Miller (1898-1936), actrice américaine ;
 Marisa Miller (1978-), mannequin et actrice américaine ;
  ;
 Markus Miller (1982-), footballeur allemand ;
 Martin Miller (1899-1969), acteur austro-tchèque ;
 Marvin Miller (1917-2012), syndicaliste américain ;
  ;
 Matt K. Miller (1960-), acteur et producteur américain ;
 Max Miller (1894-1963), acteur et humoriste britannique ;
 May Miller (1899-1995), poétesse américaine ; 
 Meredith Miller (1973-), coureuse cycliste américaine ;
 Merton Miller (1923-2000) économiste américain ;
  ;
 Mitch Miller (1911-2010), musicien américain ;
 Mulgrew Miller (1955-2013), pianiste de jazz américain ;

N 
 Nate Miller (1963-), boxeur américain ;
  ;
  (1925-2016), chanteur de musique country américain ;
 Neal E. Miller (1909-2002), psychologue américain ;
 Nick Miller (1993-), athlète britannique, spécialiste du lancer du marteau ;
 Nicole Miller (1952-), styliste américaine ;

O 
 Oliver Miller (1970-), joueur de basket-ball américain ;
 Olivier Miller (1975-), chanteur français ;
 Omar Benson Miller (1978-), acteur américain ;
 Oskar von Miller (1855-1934), ingénieur du bâtiment allemand ;

P 
 Patsy Ruth Miller (1904-1995), actrice américaine ;
 
 Penelope Ann Miller (1964-), actrice américaine ;
 Percy Romeo Miller, Jr (1989-), rappeur et acteur américain ;
 Perry Miller (1905-1963), historien américain ;
 Philip Miller (1691-1771), botaniste écossais ;
 
 Poppy Miller (1969-), actrice anglaise ;
 Portia Simpson-Miller (1945-), femme d'État jamaïcaine ;
 Peter Schuyler Miller (1912-1974), critique et auteur américain de science-fiction ;

Q 
 Quincy Miller (1992-), joueur américain de basket-ball ;

R 
 Ramon Miller (1987-), athlète bahaméen ;
 Rand Miller (1959-), cofondateur du studio Cyan Productions, créateur de jeu vidéo ;
 Randi Miller (1983-), lutteuse américaine ;
 Rebecca Miller (1962-), actrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Reggie Miller (1965-), joueur américain de basket-ball ;
 Reid Miller (1999-), acteur américain ;
 Richard Miller (1954-), homme politique belge ;
  ;
 Robyn Miller (1966-), cofondateur du studio Cyan Productions, créateur de jeu vidéo (frère de Rand Miller) ;
 Roger Miller (1936-1992), chanteur américain ;
 Ron Miller (1932-2007), compositeur américain ;
 Ronald William Miller (1931-2019), gendre de Walt Disney ;
 Roy Miller (1984-), footballeur international costaricien ;
 Roy Andrew Miller (1924-2014), linguiste américain ;
 Rube Miller (1886-1927), acteur et réalisateur américain ;
 Ryan Miller (1972-), musicien américain ;
 Ryan Miller (1980-), joueur de hockey sur glace américain ;

S 
 Sam J. Miller (1979-), écrivain américain ;
  ;
 Seton I. Miller (1902-1974), scénariste et producteur américain ;
 Shannon Miller (1977-), gymnaste artistique américaine ;
 Shaunae Miller (1994-), athlète bahaméenne ;
 Sienna Miller (1981-), actrice, styliste et mannequin britannico-américaine ;
  ;
 Stephen Miller (1985-), communicant américain ;
  ;
 Steven C. Miller (1981-), réalisateur, producteur, scénariste et monteur américain ;
 Sue Miller (1943-), romancière américaine ;
 Susanne Miller (1915-2008), militante socialiste et historienne allemande,
 Sylvie Miller (1957-), traductrice, autrice de science-fiction et anthologiste française ;

T 
 Tammy Miller (1967-), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
 Thomas Miller (1876-1945), journaliste et homme politique canadien ;
 Thomas Miller (1938-), bassiste et cofondateur de Symphony X, groupe de metal progressif du New Jersey ;
  ;
  ;
 Tony Miller (1929-1988), joueur de rugby à XV australien ;
 Tim Miller (1970-), réalisateur, scénariste et créateur d'effets spéciaux américain ;
 Ty Miller (1964-), acteur américain ;

V 
 Valarie Rae Miller (1974-), actrice américaine ;
  ;
 Virgil Miller (1887-1974), directeur de la photographie américain ;
 Virgil R. Miller (1900-1968), militaire américain ;
 Von Miller (1989-), joueur de football américain ;
 Vsevolod Miller (1848-1913), anthropologue et linguiste russe ;

W 
 
 Ward Miller (1902-1984), homme politique américain ;
 
 Wayne Miller (1918-2013), photographe américain ;
 Wentworth Miller (1972-), acteur américain ;
 Wiley Miller (1951-), auteur de bande dessinée américain ;
 
 Willie Miller (1955-), footballeur écossais.

Z 
 
 Zell Miller (1932-2018), homme politique américain.

Personnages de fiction 
 Garrett Miller, un personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters ;
 Daisy Miller, personnage éponyme de la nouvelle de Henry James.

Toponyme 

aux États-Unis
 Miller, localité située dans l'État du Dakota du Sud ;
 Miller, localité située dans l'État du Missouri ;
 , localité située dans l'État du Nebraska ;
  ;

au Canada et aux États-Unis
 .

Divers 
 Codage Miller, une méthode de codage d'une information numérique
 Miller v. California, un arrêt de la Cour suprême des États-Unis de 1973 sur l'obscénité
 Miller Camera Support Equipment, un fabricant australien de trépieds et têtes fluides pour caméras
 Herman Miller, une entreprise américaine de meubles et matériel de bureau
 Little Arabella Miller, une chanson enfantine populaire anglaise
 Luisa Miller, opéra de Giuseppe Verdi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre
Patronyme juif